Błagodatnoje () – nazwa toponimów w Rosji

 Błagodatnoje – wieś w rejonie korieniewskim obwodu kurskiego
 Błagodatnoje – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Błagodatnoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Błagodatnoje – wieś w obwodzie lipieckim
 Błagodatnoje – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Błagodatnoje – wieś w Kraju Nadmorskim
 Błagodatnoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Błagodatnoje – wieś w obwodzie smoleńskim
 Błagodatnoje – wieś w Kraju Stawropolskim
 Błagodatnoje – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Błagodatnoje – wieś w Udmurcji
 Błagodatnoje – wieś w Kraju Chabarowskim

Zobacz także 
 Błahodatne

ru:Благодатное
en:Blagodatnoye (disambiguation)
pl:Błagodatnoje
nl:Blagodatnoje
de:Blagodatnoje